Авіакомпанії Греції — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Греції.

Див. також 
 Аеропорти Греції

Примітки

Посилання